Gravene kan henvise til flere steder:
 Gravene (Haderslev) – gade i Haderslev
 Gravene (Odense) – lille gade i Odense
 Gravene (Viborg) – gade i Viborg

 Gravene (Hårby Sogn) – en bebyggelse i Hårby Sogn, Assens Kommune
 Gravene (Verninge Sogn) – en bebyggelse i Verninge Sogn, Assens Kommune